Rotaliani – abitanti di Comunità Rotaliana-Königsberg
Rotaliani – abitanti di Mezzolombardo